Ю́гла () — топоним в Латвии:
 Югла — микрорайон Риги.
 Югла — железнодорожная станция в Риге.
 Югла — озеро в Риге.
 Югла — река в Латвии.
 Большая Югла — река в Латвии.
 Малая Югла — река в Латвии.